Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 2004, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Adrián García che ha battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo 6-3, 7-5.

Teste di serie 

Assente
 Dmitrij Tursunov (semifinali)
 Karol Beck (secondo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (finale)

 Kristof Vliegen (secondo turno)
 Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Harel Levy (primo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2004